Río Tranquilo puede referirse a:
 Río Tranquilo (Palena), afluente del río Palena, en Aysén, Chile;
 Río Tranquilo (Salto), afluente del río del Salto en la cuenca del río Baker, en Aysén, Chile;
 Río Tranquilo (Balmaceda), afluente del lago Balmaceda en Magallanes, Chile;